Holste steht für
 eine Gemeinde der Samtgemeinde Hambergen des Landkreises Osterholz in Niedersachsen (Deutschland), siehe Holste

Holste ist der Familienname folgender Personen:
 Eduard Holste (1904–1969), deutscher Jurist, Einsatzgruppen-, SD- und SS-Angehöriger
 Friedrich Holste (1908–1942), deutscher Prähistoriker
 Heiko Holste (* 1971), deutscher Rechtswissenschaftler
 Heinrich Holste (1888–1964), deutscher Politiker (DP)
 Lilli Holste (* 2001), deutsche Handballspielerin
 Lukas Holste (1596–1661), deutscher humanistischer Gelehrter, Bibliothekar und Geograph
 Rudolf Holste (1897–1970), deutscher Offizier, zuletzt Generalleutnant im Zweiten Weltkrieg
 Werner Holste (1927–2005), deutscher Maschinenbauer

Siehe auch:
 Holst